Il Novellino – raccolta di novelle attribuite a Masuccio Salernitano
 Il Novellino – rivista italiana di fumetti pubblicata tra il 1898 e il 1927

Pagine correlate 
Novellino (disambigua)